Die 16. IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft der Herren fand vom 19. Oktober – 21. Oktober 2012 in Givisiez, Schweiz statt. Europameister wurde die Schweiz, die sich im Finale gegen die Auswahl des Vereinigten Königreiches durchsetzen konnte.

Teilnehmer

Vorrunde

Finalrunde 

Spiele um Platz 5 – 7

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Top-Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

2012
Sportveranstaltung 2012
Givisiez
Europameisterschaft 2012
Sportveranstaltung in der Schweiz